Всего официальная статистика насчитывает в Индонезии 17804 острова, из них 7870 поименованных и 9634 безымянных.

 Anak Krakatau ---> Анак-Кракатау
 Bali ---> Бали
 Bunaken ---> Бунакен
 Jawa ---> Ява
 Kalimantan ---> Калимантан (Борнео)
 Kepulauan Banda ---> Острова Банда
 Kepulauan Barat Daya ---> Острова Барат-Дая
 Kepulauan Derawan ---> Острова Дераван
 Kepulauan Kai ---> Острова Каи
 Kepulauan Kangean ---> Острова Кангеан
 Kepulauan Karimata ---> Острова Каримата
 Kepulauan Karimun Jawa ---> Острова Каримун-Ява
 Kepulauan Karimunjawa ---> Острова Каримунджава
 Kepulauan Maluku ---> Молуккские острова
 Kepulauan Nusa Tenggara ---> Малые Зондские острова
 Kepulauan Raja Ampat ---> Острова Раджа-Ампат
 Kepulauan Sunda ---> Зондские острова
 Kepulauan Sunda Besar ---> Большие Зондские острова
 Kepulauan Tanimbar ---> Острова Танимбар
 Lae-Lae ---> Лаэ-Лаэ
 Lombok ---> Ломбок
 Nusa Barung ---> Нуса-Барунг
 Nusa Kambangan ---> Нуса-Камбанган
 Nusa Utara ---> Северная Нуса
 Pulau Adonara ---> Адонара
 Pulau Alor ---> Алор
 Pulau Ambelau ---> Амбелау
 Pulau Ambon ---> Амбон (остров)
 Pulau Ararkula ---> Араркула
 Pulau Babi ---> Баби
 Pulau Bangka ---> Бангка
 Pulau Bawean ---> Бавеан
 Pulau Belitung ---> Белитунг
 Pulau Bengkalis ---> Бенкалис
 Pulau Berhala ---> Берхала
 Pulau Besar ---> Бесар
 Pulau Biak ---> Биак
 Pulau Bidadari, Jakarta ---> Бидадари (Джакарта)
 Pulau Bidadari, Nusa Tenggara Timur ---> Бидадари (Восточные Малые Зондские острова)
 Pulau Bintan ---> Бинтан
 Pulau Bulumanuk ---> Булуманук
 Pulau Bunyu ---> Буньу
 Pulau Buru ---> Буру (Малайский архипелаг)
 Pulau Buton ---> Бутон
 Pulau Dana ---> Дана (остров)
 Pulau Deli ---> Дели (остров)
 Pulau Derawan ---> Дераван
 Pulau Flores ---> Флорес (остров)
 Pulau Gili Genteng ---> Гили-Гентенг
 Pulau Gili Iyang ---> Гили-Ийанг
 Pulau Gili Labak ---> Гили-Лабак
 Pulau Gili Raja ---> Гили-Раджа
 Pulau Gili Trawangan ---> Гили-Траванган
 Pulau Giligede ---> Гилигеде
 Pulau Gililawang ---> Гилилаванг
 Pulau Gilisulat ---> Гилисулат
 Pulau Gunung Api ---> Гунунг-Апи
 Pulau Guwa Guwa ---> Гува-Гува
 Pulau Halmahera ---> Хальмахера (остров)
 Pulau Irian ---> Ириан
 Pulau Jemur ---> Джемур
 Pulau Kadidiri ---> Кадидири
 Pulau Kaget ---> Кагет
 Pulau Kakaban ---> Какабан
 Pulau Kalosot ---> Калосот
 Pulau Kambing ---> Камбинг
 Pulau Kangean ---> Кангеан
 Pulau Karamian ---> Карамиан
 Pulau Karinting ---> Каринтинг
 Pulau Kayangan ---> Кайанган
 Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu ---> Келапа (Острова Серибу)
 Pulau Kembang ---> Кембанг
 Pulau Kemudi ---> Кемуди
 Pulau Ketapang ---> Кетапанг
 Pulau Komodo ---> Комодо
 Pulau Laut ---> Лаут (остров)
 Pulau Lembeh ---> Лембех
 Pulau Liang ---> Лианг
 Pulau Lomblen ---> Ломблен
 Pulau Loren ---> Лорен (остров)
 Pulau Madura ---> Мадура
 Pulau Mamburit ---> Мамбурит
 Pulau Mandalika ---> Мандалика
 Pulau Masakambing ---> Масакамбинг
 Pulau Masalembu ---> Масалембу
 Pulau Medang ---> Меданг
 Pulau Meungan ---> Меунган
 Pulau Miangas ---> Миангас
 Pulau Moyo ---> Мойо
 Pulau Ndao ---> Ндао
 Pulau Ngali ---> Нгали
 Pulau Nias ---> Ниас
 Pulau Nusa Ceningan ---> Нуса-Ченинган
 Pulau Nusa Lembongan ---> Нуса-Лембонган
 Pulau Nusa Penida ---> Нуса-Пенида
 Pulau Onrust ---> Онруст
 Pulau Pabahanan ---> Пабаханан
 Pulau Pagerungan Besar ---> Большой Пагерунган
 Pulau Pagerungan Kecil ---> Малый Пагерунган
 Pulau Pajangan ---> Паджанган
 Pulau Paliat ---> Палиат
 Pulau Palue ---> Палуэ
 Pulau Pamana ---> Памана
 Pulau Pamana Besar ---> Большая Памана
 Pulau Panaitan ---> Панайтан
 Pulau Panggang, Kepulauan Seribu ---> Пангганг (Острова Серибу)
 Pulau Panjang ---> Панджанг
 Pulau Panjang, Kalimantan Timur ---> Панджанг (Восточный Калимантан)
 Pulau Pantar ---> Пантар
 Pulau Pasaran ---> Пасаран
 Pulau Pasir ---> Пасир
 Pulau Pasumpahan ---> Пасумпахан
 Pulau Penyengat ---> Пеньенгат
 Pulau Pramuka ---> Прамука
 Pulau Puteran ---> Путеран
 Pulau Raas ---> Раас
 Pulau Raijua ---> Райджуа
 Pulau Rakit, Jawa Barat ---> Ракит (Западная Ява)
 Pulau Rakit, Nusa Tenggara Barat ---> Ракит (Западные Малые Зондские острова)
 Pulau Rinca ---> Ринча
 Pulau Rusa ---> Руса (остров)
 Pulau Sabunten ---> Сабунтен
 Pulau Sadulang Besar ---> Большой Садуланг
 Pulau Sadulang Kecil ---> Малый Садуланг
 Pulau Saebus ---> Саэбус
 Pulau Sagubing ---> Сагубинг
 Pulau Sakala ---> Сакала
 Pulau Samosir ---> Самосир
 Pulau Sangalaki ---> Сангалаки
 Pulau Sangeang ---> Сангеанг
 Pulau Sangiang ---> Сангианг
 Pulau Sapangkor Besar ---> Большой Сапангкор
 Pulau Sapangkor Kecil ---> Малый Сапангкор
 Pulau Sapanjang ---> Сапанджанг
 Pulau Saparua ---> Сапаруа
 Pulau Sapudi ---> Сапуди
 Pulau Sarok ---> Сарок
 Pulau Saseel ---> Сасеэл
 Pulau Satabo ---> Сатабо
 Pulau Saubi ---> Сауби
 Pulau Saur ---> Саур
 Pulau Sawu ---> Саву (остров)
 Pulau Sebatik ---> Себатик
 Pulau Sebuku ---> Себуку
 Pulau Sediri Besar ---> Большое Седири
 Pulau Semama ---> Семама
 Pulau Semau ---> Семау
 Pulau Sempu ---> Семпу
 Pulau Semut ---> Семут
 Pulau Seram ---> Серам
 Pulau Serangan ---> Серанган
 Pulau Solor ---> Солор
 Pulau Sumbawa ---> Сумбава
 Pulau Tajaan ---> Таджаан
 Pulau Talango Aeng ---> Таланго-Аэнг
 Pulau Talango Tengah ---> Центральное Таланго
 Pulau Talango Timur ---> Восточное Таланго
 Pulau Talengki ---> Таленгки
 Pulau Tebing Tinggi ---> Тебинг-Тингги
 Pulau Tidung, Kepulauan Seribu ---> Тидунг (Острова Серибу)
 Pulau Tinjil ---> Тинджил
 Pulau Tonduk ---> Тондук
 Pulau Tunda ---> Тунда
 Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu ---> Унтунг-Ява (Острова Серибу)
 Pulau Yamdena ---> Ямдена
 Pulau Yos Sudarso ---> Йос-Сударсо
 Sulawesi ---> Сулавеси
 Sumatra ---> Суматра
 Sumba ---> Сумба
 Timor ---> Тимор

См. также 
 :id:Jumlah pulau di Indonesia Статистика островов Индонезии
 :id:Daftar pulau terluar Indonesia Список 92 спорных и необитаемых приграничных островов Индонезии

Ссылки 
 список островов Индонезии и статистических данных

Индонезия
Острова